Sultana kan vara:

Sultana (vindruva) - en vindruvesort
Sultana (fartyg) - en amerikansk ångbåt som exploderade 1865
Sultana (titel) -  en muslimsk titel för en regerande kvinnlig sultan
 Sultana (gruva i Kuba) – en gruva i Provincia de Santiago de Cuba

Se även 
Sultan